Според данни на Статистическата служба разликата между живородените и починалите в Сърбия през 2015 година е -37 492, и има -5.3 ‰ коефициент на естествен прираст.

Численост на естествен прираст 
Численост естествения прираст през годините според Статистическата служба, по окръзи:

Коефициент на естествен прираст 
Коефициент на естествен прираст през годините според Статистическата служба, по окръзи (брой починали за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Вижте също 
 Естествен прираст
 Списък на страните по естествен прираст
 Раждаемост в Сърбия
 Смъртност в Сърбия
 Население на Сърбия

Източници 

Население на Сърбия
Сърбия